Příjmení Jeník nosí více významných osobností:

 Jan Jeník (* 1929) – český botanik
 Jan Jeník (1748–1827), též znám jako Johannes Jaenicke – český exulant, kazatel v Berlíně
 Jan Jeník (* 2000) – český lední hokejista
 Jan Jeník z Bratřic (1756–1845) – rakouský důstojník, nadšený josefinista, český vlastenec a sběratel
 Miloslav Jeník (1884–1944) – český fotbalista a operní pěvec-tenorista
 Miroslav Jeník (* 1960) – český politik
 Petr Jeník (* 1978) – český fotbalista
 Veronika Jeníková (* 1964) – česká herečka

Externí odkazy